Le mot Mouloudia désigne les noms de clubs de football :

Algérie 
 Mouloudia Club d'Alger ;
 Mouloudia Club d'Oran ;
 Mouloudia olympique de Constantine ;
 Mouloudia sportif populaire de Batna ;
 Mouloudia Club de Saïda ;
 Mouloudia Olympique Béjaïa ;
 Mouloudia Chabab El Eulma ;
 Mouloudia Chabab Mekhadma ;
 Mouloudia Club El Bayadh ;
 Mouloudia Club de Debdaba ;
 Mouloudia Baladiat El Hassasna ;
  ;

Maroc 
 Mouloudia Club d'Oujda ;
 Mouloudia Club de Marrakech ;

Voir aussi 
 Mawlid

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme